Das Auge des Buddha ist der Titel folgender Filme:

 Das Auge des Buddha (1913), deutscher Film von L. A. Winkel
 Das Auge des Buddha (1919), österreichischer Film von Maurice Armand Mondet